

Бабський потік (притока Іпеля)
 Бабський потік (притока Ярч'я)